Der Copa Telmex 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 15. bis 21. Februar 2010 in Buenos Aires stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships sowie in Marseille die Open 13 gespielt. Letztere zählten genau wie der Copa Claro zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war Tommy Robredo, der zur gleichen Zeit beim Turnier in Marseille teilnahm. Im Finale gewann Juan Carlos Ferrero mit 5:7, 6:3, 6:4 gegen seinen Landsmann David Ferrer. Dies war in der aktuellen Saison nach dem Erfolg in Costa do Sauípe sein zweiter Titel  und sein 14. Karrieretitel insgesamt. Im Doppel waren Marcel Granollers und Alberto Martín die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr nicht mehr gemeinsam an. Im diesjährigen Finale setzten sich Sebastián Prieto und Horacio Zeballos in zwei Sätzen gegen Simon Greul und Peter Luczak durch. Dies war ihr erster gemeinsamer Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.300 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 544.300 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 18 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 22 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Buenos Aires